Монтегю́, Монтеґю () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 16 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 304 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 744,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтегю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтегю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена